Música
 Questão de Tempo (álbum), de Sérgio Reis

Cinema e TV
 A Matter of Time, filme (1976) com Ingrid Bergman e Liza Minnelli exibido no Brasil como "Questão de Tempo" (ou "Uma Questão de Tempo")
 About Time (filme), filme (2013) com Rachel McAdams traduzido no Brasil como "Questão de Tempo"